Pelomyiella är ett släkte av tvåvingar. Enligt Catalogue of Life ingår Pelomyiella i familjen Canacidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen dynflugor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Tvåvingar
Pelomyiella